Grasshopper může být:

 Grasshopper (hudebník) – americký hudebník
 Grasshopper (album) – album JJ Calea
 Grasshopper (hudební skupina) – hudební skupina
 Grasshopper Club Zürich – švýcarský fotbalový klub
 Grasshopper (raketa) – raketa firmy SpaceX určená pro testování